LH pode ser:

 Hormônio luteinizante
 Lufthansa ( IATA)

Desambiguação